Мли́ев () — село в Городищенском районе Черкасской области Украины. В некоторых дореволюционных источниках упоминается как Городище-Млеев или Млеев.

Географическое положение 
Находится на реке Ольшанка (приток Днепра).

История 
В XIX веке являлся селом Черкасского уезда Киевской губернии, в 1896 году здесь насчитывалось 6769 жителей и 917 дворов, действовали школа, больница, свеклосахарный и кирпичный заводы.

В лаборатории Млиева, основанной Львом Симиренко, было выведено 40 тысяч гибридов. В Млиеве было вырощено 2500 яблонь разных сортов.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941—1943 годах селение было оккупировано немецкими войсками.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь завода технологического оборудования, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации опытной сельхозстанции.

В 1997 году по решению Кабинета министров Украины находившееся здесь профессионально-техническое училище № 43 было ликвидировано.

Население по переписи 2001 года составляло 4330 человек.

Местный совет 
19511, Черкасская область, Городищенский район, с. Млиев, улица Ленина, 63

Известные уроженцы 

 Кушнир, Даниил — местночтимый святой Черкасской епархии (память 11 августа (н.с.)).
 Буркут, Иван Сидорович — Герой Советского Союза.
 Гарань, Алексей Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Симиренко Лев Платонович — украинский селекционер-плодовод, помолог.

Примечания

Ссылки 
 Млиев на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Городищенского района Черкасской области